Чемпионат мира по снукеру 1977 (, также известен как 1977 Embassy World Snooker Championship — по названию спонсора) — главный турнир в мире снукера, проходивший с 18 по 30 апреля 1977 года в Crucible Theatre в Шеффилде, Англия. Чемпионом мира стал Джон Спенсер.

Примечательные события 
 Этот чемпионат мира стал первым, проводившимся в Театре Крусибл. Именно с этого года считается отсчет «современной эры снукера».
 Джон Спенсер выиграл свой последний, третий титул чемпиона.
 Канал BBC транслировал полуфинальные матчи и финал.
 Это был первый чемпионат после того, как был введён мировой рейтинг.
 На этом чемпионате мира было сделано 6 сенчури-брейков.
 Джон Смит был рефери финального матча.

Наивысший брейк 

 135 — Джон Спенсер

Результаты

Основной турнир

Примечания

Ссылки 

 Global Snooker 

Чемпионат мира по снукеру
1977 год в снукере